Список памятников и монументов Калуги (достопримечательности города Калуги) — список архитектурных объектов разных форм, объектов культурного наследия, расположенных в городе Калуге.

Памятники-монументы и скульптуры города Калуги 

 Обелиск в честь основания города — построен в 1778 году по проекту первого архитектора Калуги П. Р. Никитина
 Памятник 600-летию Калуги на въезде в город со стороны улицы Гагарина — пятидесятиметровая стела с большого размера бюстом первого космонавта планеты Юрия Гагарина и барельефом К. Э. Циолковского. Частью монумента является композиция из панно вдоль улицы Гагарина, изображающих важные вехи в истории Калуги
 Памятник Великому князю Московскому Ивану III работы скульптора Андрея Коробцова установлен 12 ноября 2017 года на площади Старый Торг перед зданием администрации Губернатора Калужской области.
 Обелиск (стела) на могиле К. Э. Циолковского в Парке, названном в его честь
 Памятник К. Э. Циолковскому во дворе его дома-музея
 Памятник К. Э. Циолковскому в сквере Мира
 Памятник «Встреча К. Э. Циолковского и С. П. Королёва» на перекрёстке улиц Циолковского и Королёва
 Скульптурная композиция «Циолковский с велосипедом» на участке улицы Театральная. Авторы проекта назвали его «Грёзы о небе»
 Памятник К. Э. Циолковскому (на территории железнодорожного вокзала Калуга-2)
 Памятник Юрию Гагарину на улице Королёва рядом с государственным музеем истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
 Монумент Победы — часть Мемориального комплекса в честь советских воинов, павших в боях за Калугу в Великой Отечественной Войне на площади Победы. Мемориальный комплекс включает в себя Монумент Победы; Вечный огонь; семиметровую бронзовую фигуру «Родина-Мать», держащую в руках символы Калуги — первый космический спутник Земли и ленту извилистой реки Оки; могилу неизвестного солдата, в которой захоронены останки подольских курсантов, павших на Ильинских рубежах Можайской линии обороны Москвы; Пост № 1, на котором и по сей день несёт вахту Почётный караул
 Памятник бессмертной славе Российскому и Советскому оружию («Пушки») на улице Московская. Пушки установлены на опорах бывшего Брестского железнодорожного моста (две точные копии огнемётных орудий времён отечественной войны 1812 года и две пушки 1942 года)
 Памятник четырежды герою Советского Союза, кавалеру двух орденов «Победа», почетному гражданину № 1 Калужской области, маршалу Советского Союза, полководцу, Маршалу Победы, руководившему Красной Армией в годы Великой Отечественной Войны Георгию Константиновичу Жукову. Автор памятника — скульптор М. В. Переяславец. Скульптура исполнена в бронзе в студии военных художников имени М. Б. Грекова в Москве. Монумент передан в 2015 году в дар Калужской области Министерством обороны России. Торжественно открыт 8 мая 2015 года на площади Победы
 Бюст маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову в сквере имени Г. К. Жукова на пересечении улицы Маршала Жукова и улицы имени Болотникова
 Монументальный комплекс, посвященный маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, в микрорайоне «906-я база» города Калуги, находящийся на улице имени 40-летия Великого Октября. Этот памятник символизирует собой начало воинского пути солдата и будущего полководца — Георгия Жукова
 Бюст генералу Ивану Васильевичу Болдину в сквере, также названном в его честь
 Бронзовый бюст Александра Терентьевича Карпова установленный в одноимённом сквере
 Бронзовый бюст дважды Герою Социалистического Труда П. А. Воронину
 Памятник ветерану Великой Отечественной Войны на аллее близ площади Победы
 Памятник воинам Красной Армии в ознаменование 25-летия освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в сквере на площади Московской — на высокий пьедестал, стилизованный под каменную скалу, установлен настоящий танк Т-34
 Памятник воинам 50-й армии, как часть монументально-скульптурного комплекса на Правобережье города Калуги. Открыт в ознаменование 40-летия освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в память о воинах 50-й армии, освобождавших город
 Мемориальный комплекс на братских могилах советских воинов (расположен на воинском мемориальном кладбище)
 Памятник Воину-освободителю города Калуги в сквере у Калужского базового медицинского колледжа
 Памятник медицинским работникам самоотверженно служивших Родине в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник фронтовым хирургам. Установлен у здания больницы скорой медицинской помощи.
 Памятник труженикам тыла. Установлен в сквере имени П. А. Воронина накануне 70-летия Победы — 8 мая 2015 года
 Памятник узникам фашистских концлагерей на площади Победы
 Памятник воинам земли Калужской погибшим при выполнении интернационального долга — на Аллее ветеранов в Сквере Защитников Отечества, расположенного неподалёку от площади Победы.
 Памятник воинам-интернационалистам «Журавли» — открыт 15 мая 2013 года, в день 25-й годовщины начала вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана на Аллее ветеранов в Сквере Защитников Отечества, рядом с площадью Победы
 Памятник (памятная стела) сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга — на улице Суворова перед входом в музей УМВД в здании Управления МВД по Калужской области
 Памятник-самолёт МиГ-17 на территории школы-лицея № 36 в память о героическом подвиге в небе Кореи лётчиков-истребителей 176-го и 196-го полков 324-й краснознамённой дивизии
 Памятник В. И. Ленину из розового мрамора, добытого в окрестностях Шамордино. Открыт 5 июля 1925 года в сквере, в советский период истории носившем название имени В. И. Ленина). В период с 10 октября 1984 года по 30 мая 2017 года памятник находился перед зданием областной администрации на площади Старый Торг (ранее — Ленина). В ночь с 30 по 31 мая 2017 года вновь перемещён в сквер.
 Памятник В. И. Ленину перед зданием Калужского Турбинного завода на Московской улице, скульптор М. И. Ласточкин
 Памятник Карлу Марксу
 Памятник Софье Перовской — единственный в России памятник революционерке-террористке был установлен в конце октября 1986 года
 Памятник советскому государственному и политическому деятелю С. М. Кирову на одноимённой улице
 Памятник Ф. Э. Дзержинскому во внутреннем дворе Управления ФСБ по Калужской области, установленный 6 ноября 1986 года
 Бюст Г. В. Чичерина

 Бюст А. В. Луначарского на улице, названной в его честь
 Бюст Н. Э. Баумана у корпуса Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана
 Памятник светлой памяти калужских большевиков на Золотой аллее (над Березуйским оврагом)
 Памятник 50-летия ВЛКСМ (установлен в 1968 году)
 Памятник Калужской пионерии на Золотой аллее (над Березуйским оврагом)
 Памятник «Рабочему движению» на пересечении улицы имени М. Кутузова и улицы имени Н. Вилонова
 Памятник жертвам политических репрессий на Золотой аллее (над Березуйским оврагом)
 Бронзовая скульптура «Человек и труд» на площади Московская — установлена 3 ноября 1977 года в канун шестидесятой годовщины Октябрьской революции 1917 года
 Скульптура рабочему на улице Огарёва
 Скульптура рабочему-сварщику на улице Пролетарская
 Скульптура «Слава труду» установлена рядом с проходной Калужского электромеханического завода
 Памятник паровозу на железнодорожной станции Калуга-1 — открыт 1 сентября 1972 года в честь 100-летия Калужского железнодорожного узла. Представляет собой переднюю четвёртую часть локомотива Су−214-33
 Монумент бурильно-крановой машины БКГО-67 установлен 17 декабря 2014 года в преддверии Дня энергетика на территории Калужских электрических сетей филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в память о самоотверженном труде энергетиков, построивших в послевоенное время десятки тысяч километров линий электропередачи и сотен электроподстанций, что позволило в 1970 году закончить сплошную электрификацию Калужской области.
 Памятный знак о награждении города Калуги в 1971 году орденом Трудового Красного знамени, установленный на привокзальной площади вокзала Калуга-1
 Памятник А. Л. Чижевскому
 Памятник К. А. Тимирязеву
 Скульптура академику Святославу Фёдорову — основателю МНТК «Микрохирургия глаза» перед зданием медицинского центра МНТК в Калуге
 Бюст А. С. Пушкина на улице Баженова
 Бюст А. С. Пушкина на территории школы-лицея № 36
 Бюст Н. А. Островскому на улице Поле Свободы, рядом с Калужской областной специальной библиотекой для слепых, носящей имя писателя
 Барельеф-памятник в память о доме, в котором проездом останавливался писатель Н. В. Гоголь
 Барельеф-медальон в память о Владимире Высоцком установлен в Минском парке жилого микрорайона Малиновка
 Памятник Владимиру Маяковскому
 Бюст П. И. Чайковскому находится во дворе музыкального корпуса калужского колледжа культуры и искусств
 Бюст композитора С. С. Туликова установлен на аллее калужских композиторов в сквере Калужской областной филармонии
 Бюст композитора Н. П. Будашкина установлен на аллее калужских композиторов в сквере Калужской областной филармонии
 Бюст Императору Николаю II установлен 31 июля 2016 года в городском парке культуры и отдыха рядом со смотровой площадкой на район Правобережья
 Памятник Матери расположен в сквере в районе Правобережья
 Памятник потерянному времени. Выполнен в виде инсталляции находящейся внутри песочных часов девочки, закрывшей ладонями глаза, и на которую скоро посыпятся песчинки.
 Памятник театральному зрителю — скульптура около входа в Калужский драматический театр (девушка держит в руках табличку с надписью: «Нет лишнего билета?»)
 Статуэтка «Кокетка с зонтиком или история одной купальщицы» в Парке культуры и отдыха. Оригинал статуэтки, установленной в 1809 году на средства купца Михаила Антоновича Макарова, исчез во время оккупации города войсками нацистской Германии. В 1979 году скульптура вернулась на прежнее место: по инициативе коллектива газеты Газета «Знамя» по сохранившимся фотографиям статуэтка была заново воссоздана. В 2000 году была разрушена в результате вандализма. В 2010 году скульптурная композиция была реставрирована и обрела первозданный вид.
 Куранты на ул. Театральной, расположенные на стене торгового центра. Подарены городу 12 июня 2012 года, автор — Евгений Голышев, на тот момент главный архитектор Калуги. На часах присутствует изображение девушки с зонтиком и силуэт Гостиных дворов.
 Статуя факелоносца с олимпийским огнём — в честь прохождения 13 октября 2013 года через Калугу Эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014
 Скульптурная композиция «Ладья» установлена летом 2011 года возле Пучковского моста через Оку.
 Скульптура «Былина» установлена на территории жилого комплекса на улице Луначарского
 Скульптура «Городовой и собака», установленная на пересечении улиц Кирова и Ленина
 Скульптура «Кот учёный». С 29 июля 2019 года находится на пересечении Степана Разина и Тульской у здания Калужского государственного университета, первоначально был установлен под дубом на площадке памятника 600-летия Калуги.
 Скульптура «Мешок счастья» в начале пешеходной части улицы Театральной
 Бронзовая скульптура «Дерево счастья» установлено на Золотой аллее. По новой традиции калужские молодожёны в день свадьбы вешают ленту желаний или замок на ветку этого дерева. Ранее замки вешались на перила Каменного моста, зачастую портя внешний облик архитектурного памятника.
 Арт-объект «Лавка примирения» — представляет собой скамейку с вогнутым сидением. Расположена по адресу Московская 214, рядом со зданием ЗАГСа. Суть арт-объекта в том, что когда на скамейку садятся муж с женой или парень с девушкой, они «съезжаются» к центру скамейки, делая таким образом первый шаг к примирению. Примечательно, что несмотря на название объекта — «Лавка примирения», это именно скамейка, а не лавка.
 Памятник Святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским
 Памятник иеромонаху Киево-Печерского монастыря священномученику Кукше Печерскому в Городском парке культуры и отдыха, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором
 Памятник святому Лаврентию Калужскому в Городском парке культуры и отдыха, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором (установлен 12 августа 2015 года)
 Памятник полковнику Краснопивцеву на пересечении улиц Фомушина и 65 лет Победы (установлен в декабре 2019 года).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Памятники Калуги
Калуга